Enoploteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Enoploteuthis ingår i familjen Enoploteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Enoploteuthis